Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (XIII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der XIII. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 17. November 1988 bis zum 7. Juni 1993 reichte. Nach den Landtagswahlen 1988 entfielen 29 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 22 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und 5 Mandate auf Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Der FPÖ gelang erstmals der Einzug in den Niederösterreichischen Landtag, wobei sie drei Mandate der ÖVP und zwei Mandate der SPÖ erhielt. Der Landtag wählte am 17. November 1988 die Landesregierung Ludwig III.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Das Amt des Ersten Landtagspräsidenten hatte während der gesamten Periode Franz Romeder (ÖVP) inne. Die Funktion des Zweiten Präsidenten übte der SPÖ-Abgeordnete Alfred Haufek aus, Dritter Landtagspräsident war zunächst Edgar Schober (ÖVP), der sein Amt am 11. Juli 1991 zurücklegte und an diesem Tag von Hubert Auer abgelöst wurde.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Ernst Bezemek: Der Landtag von Niederösterreich in den Jahren 1969–1995. Wien 1995

Weblinks 
 Landtag Niederösterreich (MS Word; 68 kB) Aufstellung der Landtagsabgeordneten der XIII. Gesetzgebungsperiode

13